La Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá (o categorías superiores como basílicas o catedrales) puede referirse a varias iglesias/basílicas/catedrales bajo la advocación de la Virgen de Chiquinquirá:

Nota: ordenadas por país y luego por localidad:

En  Colombia 
Iglesias
 Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Bogotá.
 Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Santa Fe de Antioquia.
 Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Rionegro (Antioquia).
Catedrales
 Catedral de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Sonsón (Antioquia).
Basílicas
 Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá.
 Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en La Estrella (Antioquia).

En  Venezuela 
Iglesias
 Iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Caracas.
Basílicas
 Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Maracaibo.